Lagnel ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Lagnel (1831–1907), französischer Politiker
 Julius Adolph de Lagnel (1827–1912), US-amerikanischer General